Easy Jet peut fait référence à :
 EasyJet, compagnie aérienne britannique
 EasyJet Switzerland (alias 'EasyJet'), compagnie aérienne suisse
 Easy Jet (1967-1992), cheval de race Quarter horse.

Homonymie